Gaspar Camps i Junyent (né en 1874), peintre, illustrateur et affichiste espagnol ;
 Genís García Junyent (né en 1975), footballeur espagnol ;
Maria Carme Junyent i Figueras (née en 1955), linguiste catalane ;
 Miquel Roca Junyent (né en 1940), homme politique catalan ;
 Oriol Junyent (né en 1976), joueur espagnol de basket-ball ;
 Óscar García Junyent (né en 1973), footballeur puis entraîneur espagnol ;
 Roger García Junyent (né en 1976), footballeur puis entraîneur espagnol.